Rondaniella är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Oskar Augustus Johannsen 1909. Rondaniella ingår i familjen svampmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Svampmyggor
Rondaniella